Il singolare del torneo di tennis President's Cup 2007, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Mikhail Ledovskikh che ha battuto in finale Björn Phau 7-62, 6-3.

Teste di serie 

 Rainer Schüttler (semifinali)
 Łukasz Kubot (quarti di finale)
 Björn Phau (finale)
 Matthias Bachinger (primo turno)

 Bastian Knittel (primo turno)
 Nicolas Tourte (quarti di finale)
 Denis Istomin (secondo turno)
 Thomas Oger (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

President's Cup 2007